Miejscowości w Polsce:
 Gwoźnica Dolna
 Gwoźnica Górna